Naurath (Eifel), een plaats in het Duitse district Trier-Saarburg, Rijnland-Palts
Naurath (Wald), een plaats in het Duitse district Trier-Saarburg, Rijnland-Palts